Puchar EHF piłkarek ręcznych – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce ręcznej kobiet (drugi w hierarchii ważności)
 Puchar EHF piłkarzy ręcznych – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce ręcznej mężczyzn (drugi w hierarchii ważności)

Rozgrywki klubowe w piłce ręcznej